Bornholm, Denemarken
 Bornholm (eiland), een eiland in de Oostzee, behorend tot Denemarken
 Bornholm (gemeente), de gemeente die samenvalt met het hierboven genoemde eiland
 Bornholm (provincie), de voormalige provincie die samenviel met het hierboven genoemde eiland
 Proosdij Bornholm, met 22 parochies, onderdeel van het evangelisch-lutherse Bisdom Kopenhagen
 Religie op Bornholm, Overzicht van kerken en andere stromingen
 Strijd om Bornholm (1259), Halverwege de dertiende eeuw heerste er een hevige strijd tussen de aartsbisschop van Lund en koning Christoffer van Denemarken
 Bornholmse opstand van 1658, de opstand die tot de verdrijving van de Zweedse overheerser leidde
 Slag bij Bornholm (1676), De Slag bij Bornholm was een zeeslag in de Schoonse Oorlog tussen een gecombineerde Deens-Nederlandse en een Zweedse vloot

Vervoer op, van en naar Bornholm
Bornholm
 Bornholm (schip, 1845), walvisvaarder uit 1845 van rederij M.J. Munch
 Glencairn (schip, 1864) (in 1871 hernoemd tot Bornholm), brik; gekocht door koopman Mogens Christiansen
 Scrabster (schip, 1872) (in 1875 hernoemd tot Bornholm), stoomschip van A/S Bornholms Kul- og koksforretning ved N.C. Frederiksen
 Timmernabben (schip, 1878) (in 1885 hernoemd tot Bornholm), een schoener van O.C. Bech
 Bornholm (schip, 1883), stoomschip van koopman Mogens Christiansen
 Bornholm (schip, 1899), S/S Bornholm was het vijfde schip van de Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866
 Bornholm (schip, 1930) M/S Bornholm was het tiende schip van de Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866
 Ella (schip, 1915) (in 1942 hernoemd tot Bornholm), een tjalk, het veertiende schip van de Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866
 Bornholm (schip, 1961), M/S Bornholm was het achttiende schip van de Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866

Nordbornholm
 Nordbornholm (schip, 1929), stoomschip van Det Østbornholmske Dampskibsselskab
 Nordbornholm (schip, 1939), vracht- en passagiersschip van Det Østbornholmske Dampskibsselskab
 Nordbornholm (schip, 1966) (in 1988 hernoemd tot Bornholm), vrachtschip van Det Østbornholmske Dampskibsselskab

Bedrijven
 Bornholm Express, rederij op Bornholm
 BornholmerFærgen, rederij op Bornholm.
 Bornholm (busvervoer), busbedrijven op Bornholm
 Luchthaven van Bornholm, (IATA: RNN, ICAO: EKRN) is een civiele luchthaven op ongeveer 5 kilometer van de Deense stad Rønne.

Personen
 Lijst van Bornholmers, een overzicht van de bekende personen van het eiland in de Oostzee.

Nederland 
 Bornholm (Delfzijl), een wijk in Delfzijl, zie Delfzijl-Noord
 Bornholm (Hoofddorp), een wijk, verpleeghuis en bushalte in Hoofddorp

Overige 
 Bornholm (Great Southern), plaats in West-Australië
 Bornholm (stad), een stad in Canada
 Ziekte van Bornholm (epidemische pleurodynie), een ziekte veroorzaakt door het Coxsackie B virus. Vernoemd naar Bornholm
 Bornholm (schip), vracht- & containerschip van Reederei Hermann Buss GmbH & Cie. te Leer (D) (voer nimmer naar Bornholm)